Amerikai Egyesült Államok
Nemours, település Nyugat-Virginia államban
 Franciaország
Nemours, település Seine-et-Marne megyében